Gröper ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Gröper (1916–1985), deutscher Maler
 Reinhard Gröper (* 1929), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Gröber
 Kröber
 Kröper